«Новый альбом» — третий студийный альбом российского рэп-исполнителя Noize MC. Альбом выпущен эксклюзивно на ThankYou.ru 30 марта 2012 года, где каждый желающий может сказать «Спасибо» исполнителю в виде денежного взноса. В песне «Вселенная бесконечна?» использован семпл из песни «Empty» группы «The Cranberries» с альбома «No Need to Argue».

Список композиций

Участники записи 
Noize MC
 Иван «Noize MC» Алексеев — вокал, гитара (1-10, 13, 14, 16-19), бас-гитара (1, 2, 4-9, 14, 16), клавишные (1, 2, 4-6, 10, 13, 19, 21), вертушки (8), продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (1-11, 13, 14, 16-19, 21)
 Максим Крамар — бэк-вокал (10, 14, 15, 18), гитара (3, 10, 18)
 Павел «Pa$hock» Тетерин — ударные (1, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18), бэк-вокал (10, 14, 15, 18)
 Александр «Кислый» Кислинский — бэк-вокал (10, 14, 15, 18), бас-гитара (3, 10, 18)
 Станислав «DJ Mos» Аммосов — скретчинг (3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20), бэк-вокал (15)
 Дополнительные музыканты
 Сергей «RasKar» Позняков — вокал (8), клавишные (3, 7-9, 17), бэк-вокал (2, 10, 14, 15, 18), продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (1-10, 13, 14, 16-21)
 Сергей «Сега» Карамушкин — вокал (11)
 Артём «Ортём» Хорев — вокал (11)
 Сергей Михалок — вокал (12)
 Олег Скрипка — вокал (15)
 Вахтанг Каландадзе — вокал (16)
 Анастасия «Staisha» Александрина — бэк-вокал (2, 8, 18)
 детский ансамбль «Авита» — бэк-вокал (6)
 Сергей «Скворец» Скворцов — гитара (7, 9, 14, 16, 18), бэк-вокал (14, 18)
 Вадим «Shramm» Некрасов — клавишные (15), бэк-вокал (15), продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (8, 19, 21)
 Александр «Башик» Башилов — бэк-вокал (2)
 Владимир Коваль — бэк-вокал (14)
 Алексей «PROFF» Назарчук — бэк-вокал (15)
 Дима Буланцев — бэк-вокал (10)
 Олег Кудрявцев — саксофон (2, 6, 14, 18), бэк-вокал (14)
 Алексей Алексеев — труба (2, 6, 14, 18), бэк-вокал (14)
 Ярослав Данилин — тромбон (2, 6, 14, 18), бэк-вокал (14)
 Валентин «Метла» Долгих — гитара (12)
 Илья Погребняк — гитара (11)
 Евгений Форманенко — бас-гитара (11)
 Юрий «DJ Patz» Гришанов — вертушки (1)
 Влад «Худрук» Осколков — скрипка (6, 7, 9, 18)
 Митя Фастунов — виолончель (2, 6, 7, 9, 18)
 проект 1Shot — продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (12, 15)
 группа Anacondaz — продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (11)
 John Emch - продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (20)
 Ben Herson - продакшн, аранжировки, исполнительное продюсирование (20)

Примечания 

Альбомы Noize MC
Альбомы лейбла «Мистерия звука»
Хип-хоп-альбомы России